Soil est un nom commun anglais signifiant sol ;
 Soil est le nom de deux violons construits par le luthier Antonio Stradivari ;
SOiL est un groupe de nu metal américain ;
Soil est un manga d'Atsushi Kaneko.